Thomas Brand kan syfta på bland andra:

* Thomas Brand, 20:e baron Dacre (1774–1851), brittisk politiker
 Thomas Brand, 3:e viscount Hampden (1869–1958), brittisk peer
 Thomas Brand, 4:e viscount Hampden (1900–1965), brittisk peer